Miejscowości w USA:
 Lost River – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Lost River (ang. Lost River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Martin